Voyage может ссылаться на несколько статей:

 Secret Voyage — альбом группы Blackmore’s Night.
 Voyage: Inspired by Jules Verne — компьютерная игра.
 «Voyage, Voyage» — песня французской певицы Desireless 1986 года.
 Voyage — дебютный альбом шведского электропоп дуэта The Sound of Arrows.
 Voyage — альбом группы ABBA.

См. также 
 Вояж
 Бон вояж